Fernando se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwino S. Fernando
 Prithiviraj Fernando